Siboni ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Siboni (1828–1892), dänischer Komponist
 Giuseppe Siboni (1780–1839), italienischer Opernsänger
 Marcello Siboni (* 1965), italienischer Radrennfahrer